Acridinae – podrodzina płazów z rodziny rzekotkowatych
 Acridinae – podrodzina owadów z rodziny szarańczowatych